Khat
.cat
Cat (Unix)

Veja também
Cats
Gato

Desambiguação